Kola je lahko:

 kola, rod dreves iz družine slezenovk
 Kola, Banjaluka - naselje v Bosni in Hercegovini
 kola (pijača) - vrsta gaziranih brezalkoholnih pijač
 Kola (polotok) - polotok na severozahodu Rusije
 Kola (reka) - reka na istoimenskem polotoku v Rusiji